Geografia:
 Columbus (Carolina del Nord)
 Columbus (Dakota del Nord)
 Columbus (Illinois)
 Columbus (Indiana)
 Columbus (Geòrgia), a l'estat de Geòrgia (EUA)
 Columbus (Kansas)
 Columbus (Kentucky)
 Columbus (Minnesota)
 Columbus (Mississipí)
 Columbus (Montana)
 Columbus (Nebraska)
 Columbus (Nou Mèxic)
 Columbus (Texas)
 Columbus (Wisconsin)
 Columbus City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 Columbus Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Columbus Junction, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 New Columbus, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Biografies:
 Chris Columbus (Spangler, Pennsylvania, 1958), director de cinema estatunidenc.
 Cristòfor Colom sovint és anomenat Columbus.
 Esports:
 Columbus Crew Stadium, estadi de futbol de la ciutat de Columbus (Ohio)
 Columbus Crew, equip de futbol de la ciutat de Columbus, Ohio.
 Columbus Blue Jackets, equip professional d'hoquei sobre gel de la ciutat de Columbus (Ohio)
 Miscel·lània:
Columbus Circle, plaça de Manhattan a la ciutat de Nova York.
 Columbus day, nom emprat als EUA per designar el Dia de la Hispanitat.
 Columbus Circle, plaça de la ciutat de Nova York.
Columbus (pel·lícula) 2017